Rote Wand ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Rote Wand (Allgäuer Alpen I) (), Berg in den Allgäuer Alpen, Bayern
 Rote Wand (Allgäuer Alpen II) (), Berg in den Allgäuer Alpen, Bayern
 Rote Wand (Goldberggruppe) () Berg in der Goldberggruppe, Kärnten
 Rote Wand (Dobratsch), Felswand am Dobratsch in den Gailtaler Alpen, Kärnten
 Rote Wand (Totes Gebirge) (), Berg in der Warscheneckgruppe, Totes Gebirge, Oberösterreich
 Rote Wand (Grazer Bergland) (), Berg im Grazer Bergland, Steiermark
 Rote Wand (Silvretta) (), Berg in der Silvretta, Tirol
 Rote Wand (Verwall) (), Berg im Verwall, Tirol
 Rote Wand (Tuxer Alpen) (), Berg in den Tuxer Alpen, Tirol
 Rote Wand (Stubaier Alpen), Felswand unterhalb des Schwarzhorns in den Stubaier Alpen, Tirol
 Rote Wand (Lechquellengebirge) (), Berg im Lechquellengebirge, Vorarlberg
 Rote Wand (Villgratner Berge) (), Berg in den Villgratner Bergen, zwischen Antholzer Tal und Gsieser Tal, Südtirol

Rote Wand ist:
 eine ältere Bezeichnung für die Weser- und Steigerwald-Formationen des mittleren Keupers in der Erdgeschichte

Siehe auch:
 Red Wall
 Rotwand